Noi due sconosciuti – film del 1960 diretto da Richard Quine
Noi due sconosciuti – film del 2007 diretto da Susanne Bier